Sergio Bernardo Almirón (Rosário, 7 de novembro de 1980) é um futebolista argentino que atua como meia. Atualmente, joga no Catania.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Naturais de Rosário (Argentina)